Rincón de la Victoria steht für:

 Rincón de la Victoria (Spanien), Municipio in der Provinz Málaga, Spanien
 Rincón de la Victoria (Bolivien), Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien